La tribu hace referencia a varios artículos:

Cine 
 La tribu (película de 2014), película dirigida por Myroslav Slaboshpytskyi estrenada en 2014.
 La tribu (película de 2018), película dirigida por Fernando Colomo estrenada en 2018.

Televisión
 La tribu (serie de televisión), coproducción británico-neozelandesa de ciencia ficción estrenada en 1999, emitida en España por Telecinco en 2003.
 La tribu (programa de televisión), talk show producido por Gestmusic Endemol y la cadena española Telecinco, emitido en 2009.
 Perdidos en la tribu, programa de telerrealidad español, emitido desde 2009.

Música
 FM La Tribu, radio comunitaria de la ciudad de Buenos Aires.
 La Tribu, banda de rock mexicana de principios de los años 70's con sede en Monterrey, México.
 La Tribu (banda de rock ecuatoriana), de la ciudad de Guayaquil.
 La Tribu (grupo mexicano), grupo de instrumentos precolombinos de la Ciudad de México.